Charlotte Sophie van Aldenburg, rijksgravin Bentinck, Duitse edelvrouw
Charlotte Sophie Bentinck (film), een film uit 1996